«Бранн» () — норвежский футбольный клуб из города Берген. Основан 26 сентября 1908 года. C 1987 года выступает в Типпелиге. Домашние матчи команда проводит на арене «Бранн», где в 2007 году была зарегистрирована рекордная средняя посещаемость футбольного клуба в чемпионате — 17,310 зрителей. Действующий участник Элитсерии, высшего дивизиона чемпионата Норвегии по футболу.

В сезоне 2007 Бранн впервые с 1963 года выиграл норвежское первенство.

История 
Норвежский футбольный клуб «Бранн» базируется в городе Берген и выступает в Типпелиге, высшем дивизионе чемпионата Норвегии по футболу. Домашней ареной клуба для проведения матчей является стадион Бранн вместимостью 17824 зрителя. Традиционные цвета формы команды — красно-белые.

«Бранн» исторически является одним из крупнейших клубов в Норвегии с точки зрения общественных интересов. Следовательно, с ним каждый сезон связывают большие надежды. «Бранн» выиграл свой первый титул чемпиона Норвегии в сезоне-1961/62, повторив этот успех также в 1963 году. После этого клуб был вовлечен в чемпионскую гонку в сезонах 1974-76, 1990 и 2006 годов. В 2007 году он вернул себе чемпионский титул, и, таким образом, прервал 44-летний период ожидания.

Несмотря на ограниченный успех, команда никогда не подводила своих поклонников и вызывала значительный интерес со стороны норвежских СМИ. В Бергене постоянно поддерживается сумасшедшая футбольная атмосфера. Кроме того, «Бранн» регулярно становился победителем и призером норвежского кубка. Клуб достиг четвертьфинала европейского Кубка кубков в сезоне-1996/97.

Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="11" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения клуба 

 Типпелига
  Чемпион (3): 1961/62, 1963, 2007
  Вице-чемпион (6): 1951/52, 1975, 1997, 2000, 2006, 2016

 ОБОС-Лига
   Чемпион (1): 2022
  Второе место (1): 2015

 Кубок Норвегии
  Победитель (6): 1923, 1925, 1972, 1976, 1982, 2004
  Финалист (9): 1917, 1918, 1950, 1978, 1987, 1988, 1995, 1999, 2011

Выступления в еврокубках

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков

Футбольные клубы Норвегии
ФК «Бранн»